Kloster zum Heiligen Grab (Kloster Heilig Grab) steht für
 Kloster vom Heiligen Grab (Baden-Baden), Baden-Württemberg
Dominikanerinnenkloster Heilig Grab, Bamberg, Bayern 
 Heiliggrabpropstei Droyßig, Sachsen-Anhalt
Johanniterkommende Zum Heiligen Grab (Goslar)
 Kloster Stift zum Heiligengrabe, Brandenburg 
 Kloster der Wächter vom heiligen Grab zu Jerusalem, Miechow
Siehe auch:
Chorherren vom Heiligen Grab
Klosterschule vom Heiligen Grab
 Heilig-Grab-Kirche